BII peut faire référence à :
  ;
 , une banque indonésienne.